Лу́да, Луда́:

Топонимы 
 Луда — деревня (ранее посад) в Приморском районе Архангельской области. Одно из самых старых поселений в регионе.
 Луда — река в Приморском районе Архангельской области.
 Луда — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.

Прочее 
 Луда (לודא; Шаб., 96б и 137а) — палестинский учёный.
 Луда — псевдоним французской писательницы Людмилы Шнитцер (урождённая Маковская; 1913—2002).
 Луда — сплав олова со свинцом, употребляемый для лужения.
 Луда (от карел. luodo, фин. luoto) — каменистая прибрежная мель; подводный или выступающий из воды камень.
 Луда — безлесный остров.
 Луда — в словаре Даля: верхняя одежа, плащ, мантия.
 Луда́ — щиток, кованая или катаная пластинка, металлический листок, жестяная накладка.

Примечания